C'è posto per tutti (Room for One More), film diretto da Norman Taurog (1952)
C'è posto per tutti, film diretto da Giancarlo Planta (1990)